María José de Braganza (Bronnbach, 19 de marzo de 1857-Múnich, 11 de marzo de 1943) era la cuarta hija del destronado rey Miguel I de Portugal y de Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Biografía 

Se casó en 1874 con Carlos Teodoro de Baviera, duque en Baviera (1839-1909), descendiente de una rama colateral de los Wittelsbach. 

Carlos Teodoro era viudo de la princesa Sofía de Sajonia, hija del rey Juan I de Sajonia, con quien tuvo una hija, Amalia María. A pesar de la gran diferencia de edad entre los dos (Carlos era 18 años mayor que María José), el matrimonio fue descrito como feliz. La infanta se sintió atraída por la personalidad carismática y, sobre todo, por la inteligencia de su marido, muy culto y refinado, además de un talentoso músico. Carlos nunca se interesó por la política, habiendo dedicado toda su vida a la medicina. Oftalmólogo de renombre, fundó numerosas clínicas oftalmológicas (que aún hoy llevan su nombre), donde atendió a personas de todas las clases de forma gratuita. 

María José de Braganza aportó a su nueva familia toda la espontaneidad y calidez propia de la gente del sur. Con su tacto innato, pudo comprender la mentalidad de los miembros de la familia de su esposo, tanto románticos como excéntricos.

Profundamente religiosa, supervisó estrictamente la educación de sus hijas, tratando de inculcarles un fuerte sentido del deber y respeto por las tradiciones y convenciones sociales. Con los niños varones fue más suave.

De esta unión nacieron:
 Sofía Adelaida (1875-1957), casada con el conde Hans Viet de Törring-Jettenbach.
 Isabel Gabriela (1876-1965), reina de Bélgica por su matrimonio con Alberto I.
 María Gabriela (1878-1912), casada con el príncipe heredero Ruperto de Baviera.
 Luis Guillermo (1884-1968), casado con la princesa Leonor Ana Lucía de Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
 Francisco José (1888-1912), permaneció soltero.

Muerte
María José enviudó en 1909. Ella vivió en Baviera por el resto de su vida, visitando a menudo a su hija, la reina Isabel, y posteriormente a su nieta, María José, la cual era princesa de Piamonte y que llevaba su nombre en su honor. Murió el 11 de marzo de 1943, a los 85 años. Una concesión especial de Adolf Hitler permitió que la anciana pasara su último año en Possenhofen, el lugar de nacimiento de la familia de su esposo. Su cuerpo fue enterrado en Tegernsee.

Órdenes 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias 

Casa de Braganza
Duquesas en Baviera por matrimonio
Infantes de Portugal
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Fallecidos en Múnich